Астрага́л песча́ный () — многолетнее травянистое растение; вид рода Астрагал семейства .

Ботаническое описание 
Растение достигает в высоту 15—40 см, имеет ветвистый угловатый восходящий стебель.

Листья перистые с линейными опушёнными листочками.

Прицветники белореснитчатые с цветками светло-пурпурового или лилового, реже белого цвета, собранными в короткие 3—7-цветковые кисти.

Плоды линейно-продолговатые бобы, обычно белоопушённые. Цветёт в июне — июле, плодоносит с июля.

Распространение и экология 

Растёт на песках в светлых борах, а также по берегам рек, на железнодорожных насыпях, по обочинам дорог в Европе. Встречается в Швеции, Чехии, Словакии, Германии, Польше, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литве, на Украине и в европейской части России. Распространён преимущественно в нечернозёмной полосе Средней России.

Значение и применение 
Хорошая кормовая трава для овец и крупного рогатого скота.

Примечания

Литература

Ссылки 

песчаный
Лекарственные растения
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum